Eleşkirt (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
Eleşkirt (stad), de hoofdplaats van het district